Doubravice, comune del distretto di České Budějovice, in Boemia Meridionale
Doubravice, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Doubravice, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové
Doubravice nad Svitavou, comune del distretto di Blansko, in Moravia Meridionale